XCredit este un site web specializat în identificarea și prezentarea principalelor oferte de credite de consum acordate online de către instituțiile financiare bancare și nebancare din România. Fiind organizat sub forma unui site web de recenzii, XCredit conține informații despre avantajele unui credit online, condițiile de acordare, modul de aplicare, sumele ce pot fi împrumutate, dobânzile percepute și modalitatea de rambursare a împrumuturilor.

Furnizând informații despre principalele IFN-uri din România, XCredit a creat o listă cu 24 de instituții financiare ce acordă împrumuturi online, menționând Provident pe locul 1 în clasamentul instituțiilor financiare nebancare, respectiv Banca Comercială Română pe locul 1 în lista băncilor comerciale care acordă credite de consum cu pre-aprobare online. XCredit a selectat principalele produse oferite și a alcătuit recenzii pentru fiecare instituție financiară.

Conținutul recenziilor 

Modul de prezentare a informațiilor în cadrul portalului vizează identificarea detaliilor pe care potențialii împrumutați ar trebui să le știe înainte de a accesa un împrumut, precum și riscurile ce decurg din nerambursarea la timp a sumei împrumutate. XCredit prezintă anumite avantaje oferite de IFN-uri, făcând referire și la aspecte de ordin educațional, prin aceea că oferă explicații despre dobânzile penalizatoare în caz de întârzierea la plată, precum și despre situațiile în care poate fi demarată executarea silită împotriva persoanelor care nu au rambursat împrumutul.

În primele 10 instituții financiare nebancare evaluate se regăsesc IFN-uri cunoscute pentru gradul înalt de tehnologizare și timpul redus de aprobare a împrumuturilor, inclusiv Credius IFN S.A., prima companie de servicii financiare din România care a implementat ”creditul cu selfie”

Referințe

Legături externe 
Site web oficial

Companii de servicii financiare din România
Site-uri web din România